Schiedskommission kann bedeuten:

 allgemein ein Schiedsgericht
 ein gesellschaftliches Gericht in der DDR, siehe Schiedskommission (DDR)
 ein Vorgericht in Litauen, siehe – zum Beispiel – Kommission für Streitigkeiten am Sozialschutz- und Arbeitsministerium Litauens
 die Schiedskommission im Eisenbahnverkehr in der Schweiz